Пырнево — деревня  в  Смоленской области России,  в Гагаринском районе. Население — 43 жителя (2007 год) . Расположена в северо-восточной части области  в 10  км к северу от Гагарина на левом берегу реки Гжать. Входит в состав Пречистенского сельского поселения.

Известные люди 
21 февраля 1909 года в деревне родился Герой Советского Союза, гвардии подполковник,  командир 303-го гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й армии Карельского фронта - Соколов В.А. .

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)